Czerniaków – dzielnica Warszawy
 Czerniaków – wieś w Polsce, w województwie łódzkim, w powiecie sieradzkim
 Czerniaków – wieś na Białorusi, w obwodzie brzeskim, w rejonie bereskim
 Czerniaków – dawna gmina wiejska
 Czerniaków - singel/EP Lao Che

Osoby noszące to nazwisko:
 Adam Czerniaków – prezes judenratu w getcie warszawskim